Loop é uma palavra inglesa, que significa 'laço', 'aro', 'anel' , 'circuito' ou 'sequência'  e, segundo o contexto, pode referir-se a:
 Loop (programação), uma repetição dentro de um programa.
 Loop (teoria dos grafos),  uma aresta que conecta um vértice a ele mesmo.   
 Loop (dublagem), um trecho a ser dublado (dobrado)
 Loop (música), um sample na música eletrônica (electrónica)
 Loop (banda do Reino Unido), uma banda do Reino Unido

Ver também 
Laço (desambiguação)

Desambiguação